Осокино — название населённых пунктов в России:

 Осокино — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Осокино — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Осокино — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Осокино — деревня в Омутнинском районе Кировской области.
Осокино — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Осокино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
Осокино — остановочный пункт (населённый пункт) в Калачинском районе Омской области
Осокино — село в Калачинском районе Омской области.
 Осокино — село в Соликамском районе Пермского края.
 Осокино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Осокино — посёлок в Зерноградском районе Ростовской области.
 Осокино — деревня в Ростовском районе Ярославской области.

См. также 
 Осокин